Castedo ist der Name von

 David Castedo (* 1974), spanischer Fußballspieler

Gemeinden in Portugal:
 Castedo (Alijó)
 Castedo (Torre de Moncorvo)